Sorkin () je matronymické rusko-židovské příjmení ve významu „Sářin syn“. Nosí jej více osobností:

 Aaron Sorkin (* 1961), americký dramatik a filmový scenárista
 Michael Sorkin (1948–2020), americký architekt, urbanista
 Naum Semjonovič Sorkin (1899–1980), sovětský důstojník a diplomat